Plaats in Indonesië
 Naru (Sape), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara
 Naru (Woha), een plaats in het bestuurlijke gebied Bima in de provincie West-Nusa Tenggara